Жовтне́вий прову́лок — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 Жовтневий провулок — провулок у місті Жмеринка.
 Жовтневий провулок — провулок у місті Київ.
 Жовтневий провулок — провулок у місті Луганськ.

 1-й і 2-й Жовтневі провулки — колишня назва 1-го і 2-го Бірюковських провулків у місті Бахмут.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Святої Покрови у місті Бердичів.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Шаховцева у місті Березівка.
 Жовтневий провулок — колишня назва Грузинського провулку у місті Біла Церква.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Покровський Подол у місті Богодухів.
 Жовтневий провулок — колишня назва Польового провулку у смт Бородянка.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Олеся Ткаченка у місті Боярка.
 Жовтневий провулок — колишня назва Осіннього провулку у смт Буди.
 Жовтневий провулок — колишня назва Зеленого провулку у смт Велика Багачка.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Злагоди у місті Верхньодніпровськ.
 2-й Жовтневий провулок — колишня назва Верхнього провулку у місті Верхньодніпровськ.
 Жовтневий провулок — колишня назва Осіннього провулку у смт Високий.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Юрка Тютюнника у місті Вознесенськ.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Сагайдачного у місті Гнівань.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Євгена Гребінки у місті Гребінка.
 Жовтневий провулок — колишня назва Соборного провулку у смт Гришківці.
 Жовтневий провулок — колишня назва Зоряного провулку у місті Дергачі.
 Жовтневий провулок — колишня назва Вишневого провулку у смт Диканька.
 Жовтневий провулок — колишня назва Золотоосіннього провулку у місті Дніпро.
 Жовтневий провулок — колишня назва Тополевого провулку у місті Добропілля.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Пилипа Орлика у місті Долинська.
 Жовтневий провулок — колишня назва Бальзаківського провулку у місті Житомир.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Незалежності у смт Згурівка.
 Жовтневий провулок — колишня назва Квіткового провулку у смт Зідьки.
 Жовтневий провулок — колишня назва Козацького провулку у смт Золочів.
Жовтневий провулок — колишня назва Валового провулку у смт Іваничі.
 Жовтневий провулок — колишня назва Світанкового провулку у місті Іллінці.
 1-й Жовтневий провулок — колишня назва Світанкового провулку у місті Кам'янське.
 2-й Жовтневий провулок — колишня назва Щасливого провулку у місті Кам'янське.
 3-й Жовтневий провулок — колишня назва Золотоосіннього провулку у місті Кам'янське.
 4-й Жовтневий провулок — колишня назва провулку Білої Акації у місті Кам'янське.
 5-й Жовтневий провулок — колишня назва Серпневого провулку у місті Кам'янське.
 6-й Жовтневий провулок — колишня назва Радісного провулку у місті Кам'янське.
 7-й Жовтневий провулок — колишня назва Зоряного провулку у місті Кам'янське.
 Жовтневий провулок — колишня назва Козацького провулку у місті Карлівка.
 Жовтневий провулок — колишня назва Юр'ївського провулку у місті Кобеляки.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Героїв Крут у смт Козелець.
 Жовтневий провулок — колишня назва Горіхового провулку у смт Коротич.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Свободи у місті Корюківка.
 2-й і 3-й Жовтневі провулки — колишня назва 2-го і 3-го Полтавських провулків у смт Котельва.
 Жовтневий провулок — колишня назва Соборного провулку у місті Красноград.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Степана Бандери у місті Кременчук.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Дружби у місті Кремінна.
 1-й і 2-й Жовтневий провулок — колишня назва 1-го і 2-го провулків Зелінського у місті Кролевець.
 Жовтневий провулок — колишня назва Грецького провулку у місті Кропивницький.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Героїв Чорнобиля у смт Ладан.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Лесі Українки у місті Лиман.
 Жовтневий провулок — колишня назва Каштанового провулку у місті Лозова.
 Жовтневий провулок — колишня назва Княжого провулку у місті Люботин.
 Жовтневий провулок — колишня назва Осіннього провулку у смт Магдалинівка.
 Жовтневий провулок — колишня назва 1-го Центрального провулку у місті Мала Виска.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Богдана Ступки у смт Мала Данилівка.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Конституції у місті Мерефа.
 Жовтневий провулок — колишня назва Такелажного провулку у місті Миколаїв.
 Жовтневий провулок — колишня назва Київського провулку у місті Миколаївка.
 Жовтневий провулок — колишня назва вулиці Дружби у місті Нова Одеса.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Миру у смт Новоекономічне.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Кирила Стеценка у місті Новомиргород.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Гавриїла Зелінського у місті Новомосковськ.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Григорія Сковороди у місті Овруч.
 Жовтневий провулок — колишня назва Ринкового провулку у смт Олександрівка.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Мічуріна у місті Олександрія.
 Жовтневий провулок — колишня назва Аграрного провулку у смт Оратів.
 1-й, 2-й, 3-й та 4-й Жовтневий провулок — колишня назва 1-го, 2-го, 3-го та 4-го Подільських провулків у смт Оратів.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Гетьмана Сагайдачного у місті Оріхів.
 Жовтневий провулок — колишня назва Покровського провулку у місті Охтирка.
 Жовтневий провулок — колишня назва Спаського провулку у місті Павлоград.
 Жовтневий провулок — колишня назва Затишного провулку у смт Перещепине.
 Жовтневий провулок — колишня назва Покровського провулку у смт Пісочин.
 Жовтневий провулок — колишня назва Успенського провулку у смт Покотилівка.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Опанаса Сластіона у місті Полтава.
 Жовтневий провулок — колишня назва Слобідського провулку у місті Путивль.
 Жовтневий провулок — колишня назва Старокиївського провулку у місті Решетилівка.
 Жовтневий провулок — колишня назва Веселого провулку у смт Рогань.
 Жовтневий провулок — колишня назва Підлісного провулку у місті Святогірськ.
 Жовтневий провулок — колишня назва Вересневого провулку у місті Сміла.
 Жовтневий провулок — колишня назва Лісового провулку у смт Смотрич.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Незалежності у місті Узин.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Андрія Миронюка у місті Умань.
 Жовтневий провулок — колишня назва Старо-Іскринського провулку у місті Харків.
 Жовтневий провулок — колишня назва Прибузького провулку у місті Хмельницький.
 Жовтневий провулок — колишня назва Київського провулку у місті Хорол.
 Жовтневий провулок — колишня назва Яблуневого провулку у смт Царичанка.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Братів Яхненків у місті Черкаси.
 Жовтневий провулок — колишня назва вулиці Петра Смоличева у місті Чернігів.
 Жовтневий провулок — колишня назва провулку Петра Маслєнікова у смт Чорнухи.
 Жовтневий провулок — колишня назва Преображенського провулку у місті Чугуїв.

Провулки